Нижче наведений '''список усіх сезонів футбольного клубу «Металіст» (Харків) та їх основна статистика.

Радянський Союз

Україна

Посилання 
 
 
 
 

Сезони ФК «Металіст» (Харків)